San Vicente este forma din spaniolă pentru Sfântul Vicențiu.  Pentru alte variațiuni ale numelui, a se vedea mai jos.

San Vicente s-ar mai putea referi la:

Locuri

Argentina 
 San Vicente, Buenos Aires 
 San Vicente, Misiones 
 San Vicente Partido

Bolivia 
 Cantonul San Vicente, departamentul Potosí, provincia Sur Chicas, municipiul Atocha din Bolivia

Chile 
 San Vicente de Tagua Tagua

Colombia 
 San Vicente de Chucurí 
 San Vicente del Caguán 
 San Vicente, Antioquia

Costa Rica 
 San Vicente, Moravia

Ecuador 
 San Vicente, Ecuador 
 San Vicente Canton, Ecuador

El Salvador 
 San Vicente, El Salvador 
 San Vicente Department 
 San Vicente (vulcan)

Filipine 
 San Vicente, Camarines Norte 
 San Vicente, Ilocos Sur 
 San Vicente, Palawan 
 San Vicente, Northern Samar 
 San Vicente, San Jose, Camarines Sur 
 San Vicente, Ubay, Bohol

Insulele Mariana 
 San Vicente, Saipan

Mexic 
 San Vicente Coatlán, statul  
 San Vicente Lachixio, Oaxaca 
 San Vicente Nuñu, Oaxaca 
 Misión San Vicente Ferrer, statul

Spania 
 San Vicente del Raspeig 
 San Vicente de Oviedo, biserică în Oviedo

Statele Unite 
 San Vicente Creek (comitatul San Diego), un râu de circa 38 de km lungime din comitatul San Diego 
 San Vicente Creek (comitatul San Mateo), un pârâu de circa 7 km lungime din comitatul San Mateo 
 San Vicente Creek (comitatul Santa Cruz), un râu costal de circa 15 de km lungime din comitatul Santa Cruz, care se varsă direct în Oceanul Pacific 
 San Vicente Boulevard, Los Angeles, statul 
 San Vicente Boulevard (Santa Monica), California
 San Vicente Mountain Park, Los Angeles, California
fost nume de localitate
 "La Ciénega de San Vicente" (Oaza Sfântului Vincențiu), numele spaniol al localității Silver City, statul , înainte de una din multele „goane după aur” dinaintea Războiului civil american

Alte articole 
Saint Vincent (dezambiguizare)
São Vicente (dezambiguizare)

Nume proprii